Sawitschewa ist der Nachname von:

 Julija Stanislawowna Sawitschewa (* 1987), russische Popsängerin
 Tatjana Nikolajewna Sawitschewa (1930–1944), russische Schülerin im Zweiten Weltkrieg